Xíxkino (Perm), localitat del territori de Perm, a Rússia
 Xíxkino (Udmúrtia), localitat d'Udmúrtia, a Rússia
 Xíxkino (Crimea), localitat de Crimea, a Rússia